Kathedrale Unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe steht für:

 eine römisch-katholische Kathedrale in Niamey in Niger, siehe Kathedrale Unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Niamey)
 eine römisch-katholische Kathedrale in Prizren in Kosovo, siehe Kathedrale Unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Prizren)